La Spezia (provincie), een Italiaanse provincie
La Spezia (stad), een stad in de Italiaanse streek Ligurië, hoofdstad van de gelijknamige provincie 
De La Spezia-affaire in 1946